Der Geely Emgrand X7 ist ein SUV der chinesischen Marke Geely, der ehemaligen Premium-Marke von Geely. Bis zur Einstellung der Marke Emgrand im Jahr 2014 wurde das Modell als Emgrand EX7 vermarktet.

Das Fahrzeug wurde erstmals auf der Beijing Motor Show im April 2010 vorgestellt, ab 2011 wurde es verkauft. 2015 wurde das SUV überarbeitet.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

Kombi